Ре́пина — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Репина, Лорина Петровна (род. 1947) — российский историк.
 Репина, Любовь Степановна (1918—2014) — электросварщица, Герой Социалистического Труда.
 
 Репина, Тамара Александровна (род. 1927) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, специалист по румынскому языку и литературе.
 Репина, Татьяна Петровна (1927—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Репина, Элла Анатольевна (род. 1973) — украинский экономист, учёный. Народный депутат Украины IX созыва.

Топоним 
 Репина — деревня в Октябрьском районе Курской области России.
 Репина — деревня в Тобольском районе Тюменской области России. См. также